Dione, segundo o texto atribuído a Higino, foi uma filha do titã Atlas, ela casou-se com Tântalo, e teve dois filhos, Pélope e Níobe.

Em Metamorfoses, de Ovídio, Níobe demanda adoração de seus súditos, usando, como argumento, que sua mãe era filha de Atlas e irmã das Plêiades, e que seu pai, Tântalo, assim como seu marido, eram filhos de Zeus.

Árvore genealógica baseada em Higino:

Mitologia grega